es el término en idioma japonés para «puerto».

Puede referirse a:

Lugares 
 Minato, barrio de Tokio, Japón;
 Minato-ku, barrio de Nagoya, Japón;
 Minato-ku, barrio de Osaka, Japón;

Otros 
 Línea Minato, línea ferroviaria de Ibaraki, Japón;
 Puente Minato, puente de Osaka, Japón;
 Minato Soft, estudio japonés;
 Minato Namikaze, personaje ficticio de la serie Naruto.